Polydamas (griechisch ) ist der Name von:

 Polydamas von Skotoussa, thessalischer Pankratiast im 5. Jahrhundert v. Chr.
 Polydamas von Pharsalos, thessalischer Staatsmann im 4. Jahrhundert v. Chr.
 Polydamas (Hetairos), ein Hetairos des makedonischen Generals Parmenion im 4. Jahrhundert v. Chr.

in der griechischen Mythologie:
 Polydamas (Sohn des Panthoos), Vater des Leokritos
 Polydamas (Genosse des Memnon), wird von Aias dem Telemonier erschlagen
 Polydamas (Heros), heroisierter Olympionike mit einer heilkräftigen Statue
 Polydamas (Sohn des Antenor), Bruder des Helikaon

in der Astronomie:
 (189310) Polydamas, ein Asteroid und Jupiter-Trojaner
 (4348) Poulydamas, ein Asteroid und Jupiter-Trojaner

Siehe auch:
 Battus polydamas, eine Art innerhalb der Familie der Ritterfalter